Giuseppe Adami kan syfta på:

* Giuseppe Adami (1878–1946), italienisk dramatiker
 Giuseppe Adami (1891–1964), italiensk generalmajor
 Giuseppe Adami (1915–2007), italiensk fotbollsdomare